Миллервилл (город, Миннесота) — город в округе Дуглас, штат Миннесота, США.
 Миллервилл (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Дуглас, Миннесота, США.